Stara Huta (; ) ist ein Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 440 Einwohnern (2001).

Das Ende des 17. Jahrhunderts erstmals schriftlich erwähnte Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Nordosten des Rajon Seredyna-Buda, zu der noch die Dörfer
Hawrylowa Sloboda (, ) mit etwa 80 Einwohnern, Nowa Huta (, ) mit etwa 100 Einwohnern und Wassyliwka (, ) mit etwa 30 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt in 3 Kilometer Entfernung zur Russischen Grenze auf einer Höhe von  am Ufer der Ulytschka (ukrainisch ), einem 37 km langen, rechten Nebenfluss der Snobiwka (ukrainisch , Flusssystem Desna), 22 km nordwestlich vom Rajonzentrum Seredyna-Buda und 205 km nördlich vom Oblastzentrum Sumy. Durch das Dorf verläuft die Territorialstraße T–19–24.

Nördlich von Stara Huta befindet sich, zur russischen Grenze hin, der 16.214,36 Hektar große Nationale Naturpark Desnjansko-Starohutskyj ().

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Seredyna-Buda
Ersterwähnung im 17. Jahrhundert